Генри Джосия Лайтфут Бостон (; ) — сьерра-леонский дипломат и политик. Стал первым местным генерал-губернатором Сьерра-Леоне. Принадлежал к креолам (потомок освобождённых рабов из Вест-Индии, Соединённых Штатов Америки и Великобритании, которые высадились во Фритауне между 1792 и 1855 годами).

Биография 
С 1957 по 1962 год был спикером парламента Сьерра-Леоне и генерал-губернатором Сьерра-Леоне с 7 июля 1962 года по 26 марта 1967 года. Ему предшествовал британский дипломат Морис Генри Дорман, а после государственного переворота на этой должности его сменил Эндрю Джаксон-Смит. Улица «Lightfoot Boston Street» во Фритауне названа в его честь. Его портрет изображен на монете 50 леоне, выпускаемой Банком Сьерра-Леоне.

Примечания

Ссылки 
 List of Sierra Leonean heads of state

Генерал-губернаторы Сьерра-Леоне
Выпускники Колледжа Фура-Бей